Esistono più comuni francesi con questo nome

Rumilly – Passo di Calais
Rumilly – Alta Savoia